Новотный — чешская фамилия.

Известные носители:
 Новотный, Антонин (1827—1871) — чешский шахматный композитор. 
 Новотный, Антонин (1904—1975) — чешский и словацкий политический деятель.
 Новотный, Вацлав (1869—1932) — австро-венгерский и чехословацкий историк, архивист, преподаватель.
 Новотный, Иржи (род. 1970) — чешский футболист
 Новотный, Иржи (род. 1983) — чешский хоккеист
 Новотный, Павел (род. 1973) — чешский футболист и футбольный тренер.
 Новотный, Павел (род. 1977) — словацкий порноактёр, фотомодель, оператор.
 Новотный, Павол (1912—2010) — лужицкий общественный деятель, учёный, педагог, историк культуры и фольклорист.
 Новотный, Рене (род. 1963) — фигурист из Чехии, выступавший в парном разряде.

См. также 
 Новотны